Jaume Domènech i Roca (1914-2004), futbolista català.
 Jaume Domènech Sánchez (n. 1990), futbolista valencià.
 Jaume Domènech, músic català.